Тибор Флориан может означать:
 Флориан, Тибор (1919—1990) — венгерский шахматист и шахматный композитор.
  (1938—2008) — венгерский игрок в волейбол.